Łozowskoje, Łoziwśke – nazwy toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:
 Łozowskoje – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Łozowskoje – wieś w obwodzie nowosybirskim

Ukraina 
:
 Łoziwśke – wieś w obwodzie charkowskim

Zobacz także 
 Łozowa – miasto na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające